

Села:
 Терсянка — Запорізька область, Запорізький район, Михайло-Лукашівська сільська громада
 Терсянка — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада

Терсянка — річка в Саратовській області